Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Kevin Curren che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Anders Järryd 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Andrés Gómez /  Anders Järryd (finale)
 Paul Annacone /  Kevin Curren (Campioni)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Pat Cash /  Mike Leach (secondo turno)

 John Fitzgerald /  Wally Masur (secondo turno)
 Matt Anger /  Ken Flach (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Johan Kriek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1987